W sezonie 1941 drużyna piłkarzy Dinama Moskwa grała w Grupie A Mistrzostw ZSRR. Rozgrywki te nie zostały jednak ukończone, z powodu II wojny światowej.

Skład

Mecze 

ROZGRYWKI PIŁKARSKIE PRZERWANE Z POWODU WOJNY

1941 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach